Chiara Isabella Gherzi – monaca cristiana
 Luigi Gherzi – generale italiano
 Maki Gherzi – regista italiano